Lògica:
 Càlcul algorítmic, conjunt finit d'instruccions o passos que serveixen per a executar una tasca o resoldre un problema
 Càlcul de predicats, sistema formal dissenyat per estudiar la inferència en els llenguatges de primer ordre
 Càlcul lògic, algorisme que permet inferir o deduir un enunciat veritable a partir d'altres que es tenen com a vàlidament veritables
 Càlcul proposicional
 Matemàtiques:
 Càlcul, camp de les matemàtiques corresponent a la realització d'operacions numèriques
 Càlcul mental, realització de càlculs numèrics usant només el cervell, sense ajut ce cap altra part del cos, objectes, màquines, etc.
 Càlcul diferencial, estudi de com canvien les funcions quan les seves variables canvien 
 Càlcul infinitesimal, disciplina desenvolupada a partir de l'àlgebra i la geometria, que involucra dos conceptes complementaris el concepte d'integral (càlcul integral) i el concepte de derivada (càlcul diferencial)
 Càlcul numèric, conjunt de càlculs que es realitzen normalment en un sistema informàtic 
 Càlcul probabilístic o Càlcul de probabilitats, estudi matemàtic dels fenòmens caracteritzats per l'atzar i la incertesa 
 Càlcul de superposició, càlcul per a demostració automàtica de teoremes de la lògica equacional de primer ordre 
 Càlcul tensorial
 Càlcul de variacions, problema matemàtic consistent a buscar màxims i mínims (o més generalment extrems relatius) de funcionals continus definits sobre algun espai funcional
 Càlcul vectorial, camp de les matemàtiques que es dedica a l'estudi de l'anàlisi real d'un vector en dues o més dimensions 
 Medicina:
 Càlcul (medicina), pedra que es forma en un òrgan o conducte del cos
 Càlcul biliar, càlcul format en la vesícula biliar
 Càlcul renal, format al ronyó i que es desplaça per les vies urinàries
 Càlcul vesical, càlcul format en la bufeta urinària